Die Liste der Fußball-Bundesliga-Spielstätten umfasst alle Stadien, in denen seit 1963 Spiele der Fußball-Bundesliga der Männer ausgetragen wurden. Bis zum Ende der Saison 2014/2015 wurden dabei insgesamt 15.859 Spiele angepfiffen (ohne Relegationsspiele und Aufstiegsrunden), von denen 15.854 in die Wertung kamen; 5 Spiele wurden wiederholt. Diese fünf Wiederholungsspiele wurden in der unten stehenden Zählung doppelt gezählt, so dass die Gesamtzahl der Liste 15.859 Spiele beträgt.

Die fünf genannten Begegnungen waren im Einzelnen:

Saison 1963/1964, 14. Spieltag, Volksparkstadion, Hamburger SV – Borussia Dortmund, 7. Dezember 1963 Abbruch wegen Nebels; wiederholt am 21. Dezember 1963

Saison 1967/1968, 16. Spieltag, Neckarstadion, VfB Stuttgart – Borussia Neunkirchen, 2. Dezember 1967 Abbruch wegen Nebels; wiederholt am 16. Dezember 1967

Saison 1972/1973, 10. Spieltag, Eintracht-Stadion, Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt, 31. Oktober 1972 Abbruch wegen Nebels, wiederholt am 28. November 1972

Saison 1993/1994, 32. Spieltag, Olympiastadion München, FC Bayern München – 1. FC Nürnberg, Spiel vom 23. April 1994 annulliert wegen Anerkennung eines irregulären Tores, wiederholt am 3. Mai 1994

Saison 2007/2008, 28. Spieltag, easyCredit-Stadion, 1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg, 11. April 2008 Abbruch wegen Pfützen auf dem Feld nach Wolkenbruch, wiederholt am 20. April 2008

Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Stadien baulich verändert. Dadurch ergibt sich die Problematik, ob diese Stadien einmal oder mehrfach in der Liste aufgeführt werden müssen. Als Abgrenzungskriterien wurden der kontinuierliche Spielbetrieb auf dem Stadiongrundstück sowie die unveränderte geographische Position des Stadions herangezogen, die sich daran orientiert, ob es für das alte und das neue Stadion einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt. Da im Duisburger Wedaustadion jedoch während des Umbaus zur MSV-Arena kontinuierlich weitergespielt wurde, wurden die Spiele in der Liste zusammengefasst. Im Gegensatz dazu wurde das Düsseldorfer Rheinstadion komplett abgerissen und der dortige Spielbetrieb für drei Jahre unterbrochen, während die neue Multifunktionsarena an leicht verschobener Stelle errichtet wurde, so dass in der Liste beide Stadien eigenständig aufgeführt werden.

Stand: 24. Mai 2015

!Spielstatten